CC2D2A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 4-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 620 амінокислот, а молекулярна маса — 186 185.

Задіяний у таких біологічних процесах як біогенез та деградація війок, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки